Barbery se poate referi la:
Barbery, localitate în departamentul Calvados, Franța
Barbery, localitate în departamentul Oise, Franța